Joan Mir i Mayrata (Palma, 1 de setembre del 1997) és un pilot de motociclisme mallorquí que ha estat campió del món de Moto3 amb KTM (2017) i de MotoGP amb Suzuki (2020). Actualment, competeix amb l'equip Repsol Honda.

Joan Mir va debutar la temporada 2016 i va aconseguir fer una pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputà el 13 i el 14 d'agost. A més, va aconseguir guanyar aquesta mateixa carrera. A la classificació general de la temporada, va quedar cinquè amb 144 punts, només per darrere de Brad Binder, Enea Bastanini, Jorge Navarro i Francesco Bagnaia.

Referències

Enllaços externs 

 Galeria al Web MotoGp.com

Campions del món de MotoGP
Campions del món de motociclisme de l'àmbit catalanoparlant
Campions del món de motociclisme de velocitat de 125cc
Campions del món de motociclisme de velocitat espanyols
Esportistes mallorquins campions del món
Pilots de motociclisme palmesans